Randal Douc, acteur et mathématicien français d'origine cambodgienne.
Douc, une espèce de primates de la famille des Cercopithecidae qui se rencontre au Laos et au Viêt Nam.
Patronyme cambodgien